Андреа Главачкова и Максим Мирный — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Екатерина Макарова и Бруно Соарес — не защищали свой титул, но Бруно принимал участие в турнире (в паре с Анабель Мединой Гарригес) и дошёл до полуфинала.

Общая информация 
Максим Мирный сыграл четыре из своих семи финалов турниров Большого шлема именно в США, но до этого турнира он не бывал в решающем матче шесть лет.

Посев 

  Анна-Лена Грёнефельд /  Александр Пейя (Первый раунд)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Юлия Гёргес /  Рохан Бопанна (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Анабель Медина Гарригес /  Бруно Соарес ''(Полуфинал)
  Лиза Реймонд /  Жан-Жюльен Ройер ''(Второй раунд)
  Андреа Главачкова /  Максим Мирный (Титул)
  Лизель Хубер /  Марсело Мело (Четвертьфинал)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Мелани Уден /  Остин Крайчек (Первый раунд)
  Сабрина Сантамария /  Джармере Дженкинс (Первый раунд)
  Виктория Дюваль /  Дональд Янг (Первый раунд)
  Кейтлин Кристиан /  Деннис Новиков ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Ясмин Шнак /  Эрик Роберсон ''(Первый раунд)
  Меган Мултон-Леви /  Эрик Буторак ''(Первый раунд)
  Слоан Стивенс /  Джек Сок ''(Первый раунд)
  Мартина Хингис /  Махеш Бхупати ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые